Йонк:
 Йонк (коммуна) () — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Йонк, Вим — нидерландский футболист.